Tager steht für:

 Tagaz Tager, Automodell der Marke Tagaz

Tager ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Tager (1934–2019), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Künstler
 Pawel Grigorjewitsch Tager (1903–1971), sowjetischer Erfinder